Wolfgang Schwenke ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Schwenke (Zoologe) (1921–2006), deutscher Zoologe, Entomologe und Forstwissenschaftler
 Wolfgang Schwenke (Handballspieler) (* 1968), deutscher Handballspieler und -trainer und Fußballfunktionär